Bundes
!